Museo del vino – museo di Torgiano
 Museo del vino – museo di Macao
 Museo del vino – museo di Parigi
 Museo dell'arte del vino – museo di Staffolo
 Museo della vite e del vino – museo di Cafayate
 Museo delle culture del vino della Catalogna – museo di Vilafranca del Penedès
 WiMu – museo di Barolo